The Spark – singolo di Afrojack del 2013
 The Spark – album degli Enter Shikari del 2017

Pagine correlate 
 Spark
 Sparks
 Sparx